Мужская сборная ветеранов Англии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
|  ||6 || 6 || 1 || 5 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Ronald Thwaites ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||7 || 7 || 4 || 3 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Eric Laidler ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Ronald Thwaites ||align="left"|Alistair Davison ||align="left"|
|-
|  ||10 || 8 || 3 || 5 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Eric Laidler ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Ronald Thwaites ||align="left"|Alistair Davison ||align="left"|
|-
|  ||4 || 11 || 7 || 4 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"|Alan Collette ||align="left"|
|-
|  ||6 || 7 || 3 || 4 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"|Phil Barton ||align="left"|
|-
|  ||9 || 6 || 2 || 4 ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||9 || 8 || 4 || 4 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||11 || 5 || 0 || 5 ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|Phil Barton ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||12 || 5 || 0 || 5 ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|Alastair MacNish ||align="left"|John MacDougall ||align="left"|Робин Геммелл ||align="left"|Джон Шарп ||align="left"|
|-
|  ||8 || 7 || 4 || 3 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|John Summers ||align="left"|Phil Barton ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|
|-
|  ||10 || 7 || 3 || 4 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|John Summers ||align="left"|Phil Barton ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|
|-
|  ||14 || 9 || 3 || 6 ||align="left"|D. Michael Sutherland ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|John Summers ||align="left"|Charles Jackson ||align="left"|Alastair Fyfe ||align="left"|
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Джон Шарп ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|Keith Wilson ||align="left"|Alastair Fyfe ||align="left"|Mike Robinson ||align="left"|Elaine Turnbull
|-
|  ||15 || 7 || 3 || 4 ||align="left"|John Summers ||align="left"|Charles Jackson ||align="left"|David Sillito ||align="left"|Andrew Taylor ||align="left"| ||align="left"|Ann Smillie
|-
|  ||12 || 7 || 4 || 3 ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|Andrew Taylor ||align="left"|David Sillito ||align="left"|Alastair Fyfe ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|Elaine Turnbull
|-
|  ||17 || 6 || 1 || 5 ||align="left"|Tommy Campbell ||align="left"|Phil Barton ||align="left"|Michael Spain ||align="left"|Alastair Fyfe ||align="left"| ||align="left"|Elaine Spain
|-
|  ||16 || 6 || 3 || 3 ||align="left"|Джон Браун ||align="left"|Michael Spain ||align="left"|Steve Amann ||align="left"|Alastair Fyfe ||align="left"| ||align="left"|Elaine Spain
|-
|  ||25 || 6 || 0 || 6 ||align="left"|David Tranmer ||align="left"|Richard Jachnik ||align="left"|Phil Townsend ||align="left"|William Brampton ||align="left"|Graham Stanley ||align="left"|
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||19 || 6 || 0 || 6 ||align="left"|Джон Браун' ||align="left"|Steve Amann ||align="left"|Martin Gregory ||align="left"|Andrew Robbins ||align="left"|Thomas Campbell ||align="left"|Jane Robbins
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК:)''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Англии по кёрлингу
 Женская сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу
 Сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Англии по кёрлингу

Ссылки 
 Англия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Англии

Англия
Кёрлинг в Англии
Кёрлинг